Marie Bazin, née le 6 octobre 1850 à Angers et morte le 20 novembre 1919 dans la même ville, est un écrivain français ayant publié plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de Jacques Bret. 

Elle est la sœur de l'écrivain René Bazin et la grand-mère paternelle de Hervé Bazin.

Biographie

Liens externes 

Naissance en octobre 1850
Naissance à Angers
Décès en novembre 1919
Décès à Angers
Écrivain français du XIXe siècle
Décès à 69 ans